Бней-Расан — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Бней-Расан — гора вулканического происхождения на Голанских высотах.
 Бней-Расан — израильская ветроэлектростанция, расположенная на высоте 1050 м на горе Бней-Расан Голанских высот.